
Die 30. UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaften wurden 1979 in Saccolongo, Italien, ausgetragen. Erstmals wurde ein dritter Wettbewerb für die Junioren eingeführt.

Ergebnisse

Profis

Amateure

Junioren

Weblinks 
 UCI Cyclo-cross World Championships Race History

1979
Radsportveranstaltung 1979
Radsportwettbewerb in Italien
Sportveranstaltung in Venetien
Saccolongo